КрАЗ Т17.0ЕХ «Бурлак» или КрАЗ-6446 тип 3 — украинский тяжёлый трёхосный полноприводный  седельный тягач, разработанный Кременчугским автомобильным заводом в 2009 году на основе КрАЗ-6446, с 17 сентября 2010 года выпускается серийно.

Устройство автомобиля 
 Двигатель - ЯМЗ-6581.10-06 мощностью 400 л.с., Deutz, или Ford.
 Коробка передач - 9-ст. ЯМЗ-2391, 8-ст. ЯМЗ-2381, 9-ст. ЯМЗ-1909,  9JS200TA, или 9JS150TA-B.
 Сцепление - ЯМЗ-184, ЯМЗ-183, или MFZ-430.
 Передняя и задняя подвески - зависимые, на двух продольных полуэллиптических рессорах, передняя с двумя гидравлическими амортизаторами, задняя - балансирного типа.
 Рулевой механизм - механический, с гидравлическим усилителем.
 Тормозная система - пневматического типа.
 Рабочие тормоза - тормозные механизмы барабанного типа, с внутренними колодками.
 Стояночный тормоз - трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический.
 Вспомогательные тормоза - дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газов.
 Шины - 16.00R20 или 445/65R22,5.

Модификации 
 КрАЗ Т17.0ЕХ «Бурлак» — гражданская модификация.
 КрАЗ Т17.0ЕХ «Титан-02» — военная модификация.

Примечания

Ссылки 
 Сідельнi тягачі // официальный сайт ХК «АвтоКрАЗ»
 Седельный тягач КрАЗ-6446 «ТИТАН-02» // официальный сайт ГК «Укрспецэкспорт»

Грузовые автомобили
Автомобили Кременчугского автомобильного завода
Автомобили Украины